Ismael,  Ishmael ou Yishma'el (em hebraico: יִשְׁמָעֵאל; no hebraico moderno, Yishma'el, e no tiberiano, Yišmāʻēl; grego: Ισμαήλ, Ismaēl; latim: Ismael; árabe: إسماعيل‎, ʼIsmāʻīl) é um personagem primeiramente mencionado no livro de Gênesis e depois referenciado no Alcorão. De acordo com Gênesis, Ismael foi o primeiro filho de Abraão, que o teve através de sua serva, Agar. Apesar de nascer de Agar, de acordo com a lei mesopotâmica, Ismael era creditado como filho de Sara tornando-se um herdeiro legal através do casamento (). Ismael e sua mãe moraram no deserto de Parã. Anos depois ele tornou-se um arqueiro e casou-se com uma mulher egípcia, com a qual ele teria tido pelo menos 12 filhos. Ismael teria vivido até os 137 anos de idade ()

Etimologia 
Cognatos do hebraico Yishma'el existiram em várias culturas semíticas antigas. Por exemplo, sabe-se que o nome era usado na antiga Babilônia e em Minaean. É traduzido literalmente como "Deus escutou", sugerindo que "uma criança assim chamada foi considerada como cumprimento de uma promessa divina".

Ismael em Gênesis 

Ao deparar-se com a condição de não conseguir ter filhos, Sara sugere a Abraão que ele tome por esposa sua escrava egípcia Agar e que tivesse um filho com ela e que através disso ela seria mãe. "Ora Sarai, mulher de Abrão, não tinha filhos, mas como tinha uma escrava egípcia, chamada Agar, disse a seu marido: bem vês que o SENHOR me fez estéril, e que eu não posso ter filhos. Toma pois a minha escrava, a ver se ao menos por ela posso ter filhos."   

Porém Deus havia falado com Abraão que seria Isaque e não Ismael que seria o filho da promessa, isso fica claro em : "E Deus lhe respondeu: Sara, tua mulher, te parirá um filho, que tu chamarás Isaac, e eu confirmarei minha aliança com ele, e com sua descendência depois dele, para que esta aliança seja eterna.".

Com o nascimento de Isaac, surgem conflitos entre ele e Ismael e Sara, impelida pelas provocações, exige que Abraão mande embora Agar e Ismael. O conflito se torna claro em : "Sara porém, como visse o filho de Agar egiptana brincando com seu filho Isaac, disse para Abraão: expulsa esta escrava com seu filho; porque o filho da escrava não será herdeiro com meu filho Isaac.". Não se tratava duma inocente brincadeira de criança por parte de Ismael. Antes, conforme subentendido pelo versículo seguinte do relato, poderia estar envolvida uma zombaria para com Isaac a respeito da condição de herdeiro. O apóstolo Paulo diz que tais eventos eram um “drama simbólico” e mostra que os maus-tratos infligidos a Isaac pelo meio irmão egípcio Ismael eram uma perseguição. Assim sendo, isto era o começo dos preditos 400 anos da aflição de Israel, que terminaram com a sua libertação da escravidão egípcia em 1513 AEC. — ; ; ) - Estudo Perspicaz das Escrituras

Preocupado com isso, Abraão consulta a Deus que lhe garante a segurança do menino e da mãe e que dele também fará uma nação. "E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva; em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz; porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência." .

Após isso Abraão enviou Agar e Ismael para o vale árido de Becá, ao sul. Ismael deu origem à nação árabe, e Isaac origem a nação judaica.

Em  fala sobre a descendência de Ismael: "Estas, porém, são as gerações de Ismael filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações: O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbeel e Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Jetur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos; doze príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, cento e trinta e sete anos, e ele expirou e, morrendo, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Havilá até Tiro, que está em frente do Egito, como quem vai para Assur; e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos."

Em  há uma passagem sobre Esaú, quando este toma sua prima Maalate como esposa: "Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac seu pai, foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote."

Árvore genealógica 

Filhos de Abraão
Mitologia judaica
Mitologia árabe